

Film
Lessons in Love – film del 1915 prodotto dalla Gaumont
Lessons in Love – film del 1921 diretto da Chester Withey

Musica
 Lessons in Love – singolo dei Level 42 del 1986
 Lessons in Love – album di Lloyd del 2008
 Lessons in Love – album di Angelia Robinson del 2010
 Lessons in Love (All Day, All Night) – singolo dei Neon Trees del 2012